IPL kan avse:

 IPL –  en term för processen som startar igång ett operativsystem på en dator när strömmen slås på, se Initial Program Load
 IPL – den högsta divisionen i den iranska fotbollsserien, se Iranska proffsligan i fotboll
 IPL – IATA:s kod för en flygplats i Imperial County, Kalifornien, USA, se Imperial County Airport
 IPL – en teknik som skapar  högintensivt ljus med en våglängd på cirka 550 nm - 1200 nm, se Intense pulsed light